

Geografia
 Giappone
 Yamazaki – zona di confine tra le antiche province di Yamashiro e Settsu, teatro dell'omonima battaglia. Si trova oggi a cavallo tra le prefetture di Kyoto e Osaka, e si divide tra i comuni di Shimamoto e Ōyamazaki

Onomastica
 Yamazaki – cognome giapponese (katakana: ヤマザキ; hiragana: やまざき; kanji: 山崎, 山嵜 o 山咲)

Personaggi fittizi
 Kaoru Yamazaki – personaggio del romanzo, del manga e dell'anime Welcome to the NHK
 Linna Yamazaki – personaggio della serie anime Bubblegum Crisis
 Ryuji Yamazaki – personaggio delle serie di videogiochi Fatal Fury e The King of Fighters
 Shinya Yamazaki – personaggio della Trilogia del Ponte di William Gibson
 Takashi Yamazaki – personaggio della serie manga e anime Card Captor Sakura

Persone
 Ansai Yamazaki – filosofo giapponese
 Hiroshi Yamazaki – fotografo giapponese
 Hōdai Yamazaki – poeta waka giapponese
 Kazuo Yamazaki – regista giapponese
 Masayoshi Yamazaki – cantautore e chitarrista giapponese
 Maso Yamazaki – musicista giapponese
 Naoko Yamazaki – astronauta e ingegnere giapponese
 Shunpei Yamazaki – inventore giapponese
 Sōkan Yamazaki – poeta giapponese
 Susumu Yamazaki – spia e ufficiale della Shinsengumi giapponese
 Takumi Yamazaki – doppiatore giapponese
 Terutomo Yamazaki – karateka giapponese
 Tizuka Yamazaki – regista brasiliano
 Tsutomu Yamazaki – attore giapponese
 Wakana Yamazaki – doppiatrice giapponese

Altro
 Battaglia di Yamazaki – battaglia del 1582
 Daily Yamazaki – catena giapponese di convenience store
 Distilleria Yamazaki – la più antica fabbrica di whisky del Giappone, di proprietà della Suntory